Лангилья ()  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сеговия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 26,70 км². Население — 97 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 96 км.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Сеговии